Alto Paraíso, un comune brasiliano del Paraná.
 Alto Paraíso, un comune brasiliano del Rondônia.